Комбајн може бити:

 Комбајн, пољопривредна машина за жетву
 Комбајн (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас